

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Grzegorzewice est un village dans la powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Grzegorzewice est un village dans la powiat de Grójec